Josef Klíma (basket-ball, 1911)
Josef Klíma (basket-ball, 1950)